Augusto Contez puede hacer referencia a:
 Augusto Conte Lerdo de Tejada 
 Augusto Conte Mac Donell
 Augusto Conte Lacave